Peucedanum frutescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer. Peucedanum frutescens ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
frutescens